

Géographie

Mesgrigny.

Personnalités 
 Jean de Mesgrigni, avocat
Jean de Mesgrigny, ingénieur militaire,
Joseph-Ignace-Jean-Baptiste de Mesgrigny, prélat. 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme